Walter Kunz ist der Name folgender Personen:

* Walter Kunz (Unternehmer, 1921) (1921–2010), Schweizer Unternehmer
 Walter Kunz (Schwimmer), Schweizer Schwimmer 
 Walter Kunz (Unternehmer, 1949) (1949–2005), Schweizer Transportunternehmer

Siehe auch:
 Walter Kunze